Амфицелий (, от  — приставка со значением двойственности, и  — «пустой; вогнутый») — род растительноядных динозавров-зауропод из семейства Diplodocidae, живших во времена юрского периода ( назад) на территории современных США и Зимбабве. Выделяется среди других динозавров своими большими размерами.

История изучения 
Окаменелые остатки амфицелия были найдены Орамелем Люкасом, работавшим на Эдварда Копа и ведшим раскопки в Колорадо, в Гарден-Парке. Кости были извлечены из земли и отправлены Копу в 1877 году. В августе 1878 года в  Коп выпустил статью с описанием фрагмента позвонка Amphicoelias, указав, что его размеры превышают таковые у всех известных к тому времени сухопутных животных. Останки динозавра (в том числе фрагмент последнего или предпоследнего спинного позвонка) разрушились вскоре после обнаружения — сохранился только рисунок окаменелостей. Попытки отыскать новые кости, используя записную книжку Копа, в которой описано, где именно в своё время был раскопан амфицелий, успехом пока не увенчались. Поэтому существование этого зауропода, к сожалению, остаётся лишь косвенно подтверждённым фактом.

Описание 

Высоту позвонка Amphicoelias Коп оценивал в 1,8 метра, но в 2015 году на основе сравнения с Supersaurus vivianae высота позвонка была оценена в 2,8 м, а современная реконструкция даёт оценку размера позвонка в 2,4 метра. Позвонки зауропод максимально облегчены для экономии веса. Они имеют массу полостей, в которых находятся костные распорки и пластины, придающие прочность. Фрагмент позвонка амфицелия также имел тонкие, ажурные пластины. Именно поэтому Коп дал название виду fragilimus, что означает «ломкий, хрупкий». Эта особенность находки возможно и стала причиной её разрушения.

Размер 
Первоначально Грегори Пол (1994) оценил длину зауропода в 40—62 метров. В 2006 году масса зауропода оценивалась в 122,4 тонны. Согласно самой последней реконструкции скелета, длина A. fragillimus составляла 30,3-32 метров, высота в плечах — 7,95 м, а масса — 78,5 тонны. Таким образом, согласно новой реконструкции, Amphicoelias сравним по длине с голубым китом и такими зауроподами, как Puertasaurus и Argentinosaurus. Типовой вид, A. altus, достигал более скромных размеров.

Однако Карпентер (2006) не согласился с синонимичностью этих двух видов. Ссылаясь на многочисленные различия в строении позвонков A. altus и A. fragillimus, учёный предложил более не считать их синонимами и, возможно, даже выделить второй вид в отдельный род. Тем не менее учёный считает, что точно определить, являлись ли два вида синонимами или нет, чрезвычайно трудно из-за утраты окаменелости, принадлежащей виду A. fragillimus.

Преимущества и недостатки большого размера 

Амфицелий, очевидно, был очень большим зауроподом. У животных большого размера есть как преимущества, так и недостатки. У больших зауропод был более длинный кишечник — это помогало эффективнее переваривать низкокалорийную пищу. Также большой размер является эффективным средством защиты от хищников. Температура тела большого животного более стабильна и не подвержена колебаниям, чего нельзя сказать о мелких животных. Тело более крупного животного успешнее противостоит экстремальным условиям.

Однако у крупного размера есть и ряд недостатков: огромные животные наносят большой ущерб окружающей среде и медленнее взрослеют, а не достигшие больших габаритов животные уязвимы для хищников.

Систематика 
Первоначально, в 1877 году, Эдвард Коп поместил род Amphicoelias в монотипическое семейство Amphicoeliidae, сейчас считающееся nomen oblitum («забытое название»).

В период с 1878 по 2015 год разные систематики относили род к разным таксонам, что можно проследить по таблице:

Согласно исследованию Чоппа, Матеуша и Бенсона 2015 года, род относится к семейству Diplodocidae вне подсемейства Diplodocinae.

Филогения 
Кладограмма согласно последним исследованиям Чоппа, Матеуша и Бенсона 2015 года:

Классификация 

В 1921 году Осборн и Мук синонимизировали два вида Amphicoelias — учёные были убеждены, что вид A. fragillimus является очень крупной особью типового вида A. altus. Их позицию поддержали и последующие исследования, в том числе Макинтош (1998), Фостер (2007) и Вудраф с Фостером (2015).

Однако Карпентер (2006) не согласился с синонимичностью этих двух видов. Ссылаясь на многочисленные различия в строении позвонков A. altus и A. fragillimus, учёный предложил более не считать их синонимами и, возможно, даже выделить второй вид в отдельный род. Тем не менее учёный считает, что точно определить, являлись ли два вида синонимами или нет, чрезвычайно трудно из-за утраты окаменелости, принадлежащей виду A. fragillimus.

В 2007 году Джон Фостер предположил, что различия между видом A. altus и видами рода Diplodocus не являются существенными — это может означать, что данный род является старшим синонимом рода Diplodocus. Джон Фостер считает, что если дальнейшие исследования подтвердят это, от рода Diplodocus нужно будет отказаться в пользу его старшего синонима, как это было в случае с Brontosaurus и его старшим синонимом Apatosaurus.

В 2010 году была представлена работа Генри Гальяно и Раймунда Альберсдорфера, в которой описывался новый вид — A. brontodiplodocus. Находки были сделаны в формации Моррисон в бассейне реки Бигхорн. Новые находки, по мнению исследователей, являются убедительными доказательствами, что роды Diplodocus и Barosaurus являются синонимами рода. Кроме того, половой диморфизм найденных образцов показывает, что апатозавр и суперзавр также являются синонимами Amphicoelias. Однако, данная статья была встречена научным сообществом со скептицизмом.

В 2015 году Вудрафф и Фостер предположили, что существует только один вид Amphicoelias — A. altus, и что этот вид можно включить в род Diplodocus. Учёные высказали предположение о том, что род Amphicoelias можно считать nomen oblitum. Также они предлагали классифицировать род в составе подсемейства Apatosaurinae.

По данным сайта Fossilworks, на декабрь 2016 года в род включают 2 вымерших вида:
  [syn. , ]

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Diplodocidae
Динозавры юрского периода
Таксоны, описанные Эдвардом Копом
Фоссилии из юрских отложений Зимбабве
Фоссилии из юрских отложений США